John Arthur Jarvis, brytyjski pływak
 John Jarvis, nowozelandzki karateka
 John Jarvis, scenograf
 John Barlow Jarvis, muzyk
 Sir John Jarvis, brytyjski polityk